Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1975 — 13-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 5 июля 1975 года по 9 мая 1976 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Атлетико Эспаньол».

Зональный этап

Североамериканская зона

Первый раунд

Второй раунд

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона 

Кроме нижеперечисленных четырёх клубов подали заявки также доминиканский «Montecarlo», гаитянский «Расинг Аитьян» и суринамский «Робингуд». Все они отказались от участия или были дисквалифицированы, не сыграв ни одного матча.

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Полуфинал

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1975
1975 год в футболе
1976 год в футболе